Краснозвездинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Волгоградская область
 Краснозвездинское сельское поселение — входило в Суровикинский район

Курганская область
 Краснозвездинское сельское поселение — входит в Шадринский район

Саратовская область 
 Краснозвездинское муниципальное образование - входит в Ртищевский район